El Pensamiento Español puede hacer referencia a:
 El Pensamiento Español (1860-1874), periódico neocatólico y carlista de Madrid.
 El Pensamiento Español (1919-1922), periódico mellista de Madrid.